Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 830 dans le monde.

 RS-830 au Brésil
  dans certains pays